Таті:

 Жак Таті (справжнє ім'я Яків Татищев, 1909—1982) — французький кінорежисер.
 Таті — японський меч.
 Таті — група північно-західних іранських діалектів, пов'язаних з талиською мовою, залишок мови азері.

Топонім 
 Таті — річка в Східної Сибіру, притока Єнісею.
 Таті (Тате) — річка на сході Ботсвани, притока річки Шаше.